Tau Aquarii è una denominazione stellare che fa riferimento a due stelle distinte:
Tau1 Aquarii, una stella bianco-azzurra di sequenza principale di magnitudine 5,68.
Tau2 Aquarii, una gigante arancione di magnitudine 4,05.